Slovo Jiřička má několik významů.

 rodový název pro několik druhů vlaštovkovitých ptáků:
 Delichon
 Delichon urbicum – jiřička obecná
 Phedina
 Phedina borbonica – jiřička madagaskarská
 Phedinopsis
 Phedinopsis brazzae – jiřička proužkovaná
 Progne
 Progne subis – jiřička modrolesklá

místopis
 Jiřička (vyhlídka) – vyhlídka na Kamenického stezce (okres Semily)

 příjmení
 Ditta Jiřičková (* 1954) – česká akademická malířka a univerzitní pedagožka
 Eva Jiřička (* 1979) – česká umělkyně, videoartistka a performerka
 Iveta Jiřičková (* 1987) – česká herečka
 Jan Jiřička (1903–1942) – příslušník protifašistického odboje

Podobné názvy 
 Jiřičky
 Jiřice

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení